Schwabhausen ist der Name folgender Orte:

 Schwabhausen (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Dachau, Bayern
 Schwabhausen (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Gotha, Thüringen
 Schwabhausen (Boxberg), Ortsteil der Stadt Boxberg im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwabhausen bei Landsberg, Oberbayern, Ortsteil der Gemeinde Weil im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Großschwabhausen und Kleinschwabhausen, Gemeinden im Landkreis Weimarer Land, Thüringen